Wieshäusl ist der Ortsname von

 Wieshäusl (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Wieshäusl (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Wieshäusl, historischer Name von Wiesweber, Ortsteil der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Wieshäusl (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft der Gemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich